Rynek Staromiejski w Koszalinie
 Rynek Staromiejski w Stargardzie
 Rynek Staromiejski w Toruniu

Zobacz też 
 Stary Rynek
 Rynek